Termenul „Mephisto” se poate referi la:

 Literatură
 Diminitivul lui Mephistopheles, numele dat diavolului în drama Faust a lui Goethe
 Mephisto, roman scris în 1936 de Klaus Mann

 Film
 1931 Mefisto, film francez realizat de Henri Debain și Georges Vinter, cu Jean Gabin
 1981 Mephisto, film realizat de István Szabó în 1981 după romanul Mephisto, Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 1982 

 Diverse
 Mephisto 97.6, un post de radio local a universității din Leipzig
 O trupă muzicală din RDG
 Numele unui computer de șah produs în 1983 de firma Firma Hegener & Glaser
 Numele unui demon din anime-ul Ao no exorcist
 O marcă de pantofi din Franța